RLD steht für:
 Rashtriya Lok Dal, indische Regionalpartei
 Richland Airport (Washington) (IATA-Code), Flughafen von Richland (Washington), US-Bundesstaat Washington
 Bahnhof Ladenburg (DS100-Code), Bahnhof von Ladenburg
 Random Last Digit, Verfahren zur Telefon-Rekrutierung (Random Digit Dialing) in der Marktforschung
 Russische Libertäre Bewegung, ehemalige Partei

Abkürzung